Плехов и Плёхов — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Плехов, Виктор Владимирович (1927—1998) — Герой Социалистического Труда, машинист прокатной машины.
 Плехов, Николай Дмитриевич (1902—1969) — советский архитектор, член-корреспондент Академии строительства и архитектуры УССР.
 Плехов, Олег Анатольевич (род. 1974) — российский учёный-механик, профессор ПГНИУ и ПНИПУ, член-корреспондент РАН (2022).
 Плехов, Прокофий Федотович (1911—1945) — полный кавалер ордена Славы.

Населённые пункты на Украине 
 Плехов — село в Черняховском районе Житомирской области.
 Плехов — село в Оржицком районе Полтавской области.
 Плёхов — село в Черниговском районе Черниговской области.
 Плёхов — село в Сновском районе Черниговской области.

См. также 
 Плёхово